Котовка () — село в Новомиргородском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 90 человек. Почтовый индекс — 26033. Телефонный код — 5256. Код КОАТУУ — 3523884402.

Местный совет 
26033, Кировоградская обл., Новомиргородский р-н, с. Мартоноша, ул. Мира, 74

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Новомиргородского района